Один литр слёз:

 Один литр слёз — японская дорама 2005 года.
 Один литр слёз — книга Аи Кито.